Фрипорт () — англоязычный топоним.

США 
 Фрипорт — город в Иллинойсе.
  — статистически обособленная местность в Калифорнии.
  — город в Канзасе.
 Фрипорт — город в Миннесоте.
  — деревня в Мичигане.
 Фрипорт — город в Мэне.
  — деревня в Нью-Йорке.
  — деревня в Огайо.
  — боро в Пенсильвании.
  — город в Техасе.
  — город во Флориде.

Другие страны 
 Фрипорт — город на Багамских островах.

Прочее 
 Фрипорт — хранилище ценностей (часто — произведений искусства), считающихся транзитными грузами и потому не облагаемых налогами и пошлинами.
 Freeport-McMoRan — американская компания по производству меди и золота.
 Freeport LNG — американский экспортёр сжиженного природного газа, расположен в техасском Фрипорте.

Примечания